treść w estetyce - kategoria estetyczna przeciwstawiana formie, sens dzieła rozumiany np. jako jego wymowa lub jako ciąg zdarzeń przedstawiony w utworze.
 treść charakterystyczna nazwy to zespół cech charakterystycznych przysługujących wszystkim desygnatom danej nazwy i tylko im (por. konotacja) - treściom charakterystycznym nazw odpowiada treść właściwych pojęć; treść to także zespół cech przypisywanych dowolnemu wyrażeniu, nie tylko treść charakterystyczna nazw, ale też np. treść pełna lub treść językowa dowolnych wyrażeń. Niekiedy "treść" w sensie logicznym utożsamia się z "konotacją" lub ze "znaczeniem".
 treść - w filozofii i psychologii przeciwstawiana ich aspektom formalnym zawartość procesów psychicznych, np. treść aktów poznawczych, treść świadomości.

Zobacz też 
 konotacja w sensie językoznawczym (treść językowa)